Дубинская сельская общи́на () — территориальная община в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины.

Административный центр — село Дуба.

Население составляет 6958 человек. Площадь — 91,9 км².

Населённые пункты 
В состав общины входят 11 сёл:
 Ольховка
 Дуба
 Дубшары
 Ивановка
 Князевское
 Лецовка
 Подлесье
 Репное
 Рошняте
 Цинева
 Ясеновец

Примечания

Источники 
 Официальный сайт общины
 

Общины Ивано-Франковской области